

Culture et société 
 Le palais Amadi (palazzetto Amadi) est un palais de Venise (Italie).

Anthroponyme

Prénom 
Amadi est un prénom masculin.

Patronyme 

 la famille Amadi, une famille patricienne de Venise (Italie) ;
 Chinaza Amadi (1987-), une athlète nigériane, spécialiste du saut en longueur ;
 Elechi Amadi (1934-2016), un écrivain nigérian ;
 Jean-Pierre Amadi, une homme d'État de la République démocratique du Congo.